Върбан може да се отнася за:

 Върбан, село в Община Буяновац, Пчински окръг, Сърбия
 Върбан, село в Община Витина, Косово

Пояснителни страници